Беркхейде () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Беркхейде, Иов (1630—1693) — художник Золотого века голландской живописи, старший брат и учитель Геррита Беркхейде; они содержали в Харлеме общую мастерскую. Иов более всего прославился картинами интерьеров церквей.
 Беркхейде, Геррит (1638—1698) — художник Золотого века голландской живописи. В отличие от старшего брата, Иова, Геррит сконцентрировался почти исключительно на городских видах, достигнув в этом жанре впечатляющих успехов, так что по славе он превзошёл своего брата и учителя.